Hünlich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hünlich (1943–1992), deutscher Heimatforscher und Kunsthistoriker
 Oskar Hünlich (1887–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Renate Hünlich (1927–2014), deutsche Theaterschauspielerin